La Coppa del Re 2015  è la 79ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2014-2015
Supercoppa spagnola 2014

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Las Palmas de Gran Canaria